Беньяминсен () — фарерская фамилия.

Известные носители:

 Беньяминсен, Андри (род. 1999) — фарерский футболист, нападающий.

 Беньяминсен, Фроуи (род. 1977) — фарерский футболист и тренер.

 Беньяминсен, Харри (род. 1957) — фарерский футболист, тренер и судья.